Dr. Jekyll und Mr. Hyde ist der Titel folgender Verfilmungen der Novelle Der seltsame Fall des Dr. Jekyll und Mr. Hyde des schottischen Schriftstellers Robert Louis Stevenson (1886):

 Dr. Jekyll und Mr. Hyde (1913) Verfilmung unter der Regie von  Herbert Brenon
 Dr. Jekyll and Mr. Hyde (1920) Verfilmung unter der Regie von J. Charles Hayden
 Dr. Jekyll und Mr. Hyde (1920) Verfilmung unter der Regie von John S. Robertson
 Dr. Jekyll und Mr. Hyde (1931) Verfilmung unter der Regie von Rouben Mamoulian
 Dr. Jekyll and Mr. Hyde (2002) Verfilmung unter der Regie von Maurice Phillips

Siehe auch:
 Der seltsame Fall des Dr. Jekyll und Mr. Hyde#Verfilmungen